Пристан  може бити:
 пристан (трг)
 пристан (за бродове)